Солониченко Алим Александрович () — советский военнослужащий, рядовой, разведчик-санитар отряда спецназа.

Биография 
Родился 18 июня 1966 года в городе Кривой Рог в рабочей семье. Украинец. Отец, Солониченко Александр Андреевич — слесарь на Северном горно-обогатительном комбинате.

Окончил школу № 40 в Кривом Роге.

С 27 сентября 1983 по 9 апреля 1984 года работал слесарем теплосилового цеха на СевГОКе.

23 июня 1984 года Терновским районным военным комиссариатом Кривого Рога призван сержантом на службу в Вооружённые силы СССР. С 11 сентября 1984 года в Афганистане, в составе воинской части полевая почта № 44653. Прошёл спецподготовку по уставу НДС. Неоднократно принимал участие в боевых действиях в провинции Логар. Проявил себя смелым и подготовленным воином.

В бою 24 марта 1985 года действовал решительно и умело. Заняв позицию на пути отхода противника в горы, огнём из автомата и гранатомёта вывел из строя нескольких мятежников. Был тяжело ранен, но продолжал вести непрерывный огонь до подхода подкрепления.

Умер 27 марта 1985 года в госпитале от полученных ран.

Похоронен в Кривом Роге на кладбище района Весёлые Терны, участок 2, ряд 1, могила 14.

Память 
 Именем названа улица в Кривом Роге;
 Имя на памятнике воинам-интернационалистам в Кривом Роге;
 Имя на памятнике воинам-интернационалистам Днепропетровщины, погибшим в Афганистане;
 Имя на памятном знаке в честь воинов-интернационалистов терновчан, погибших в Афганистане, установленном в октябре 2011 года на улице Малиновского в Кривом Роге.

Награды 
 Орден Красной Звезды (посмертно) — за мужество, самоотверженность и стойкость;
 Медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»;
 Нагрудный знак «Воину-интернационалисту».

Примечания

Источники 
 
 Солониченко Алим Александрович // Книга памяти о советских воинах, погибших в Афганистане: В 2-х т. Т. 2: М—Я / МО РФ гл. организац. мобилизац. упр. Генер. штаба; ред. комис.: В. И. Бологов. — : Воениздат, 1995. — 719 с. — C. 403.
 Солониченко Алім Олександрович // Чорні тюльпани: афганський мартиролог України / упор. О. Мусієнко. — : АТ «Друкарня «Столиця», 1999. — 560 с.
 Поимённая книга памяти воинов-интернационалистов Криворожья, погибших в афганской войне 1979—1989 годов / Безгинов В.; Криворожская организация Украинского Союза Ветеранов Афганистана (воинов интернационалистов). — Кривой Рог: Дионат, 2018. — 71 с. ISBN 978-617-7553-41-9.
 «Афганські» лави гуртуються // Червоний гірник. — 2012 (21 ноября). — № 88 (21314). — С. 23.
 И десант, и разведка (А. А. Солониченко) // В. Ф. Бухтияров. Криворожские шурави. (К 20-летию вывода советских войск с территории ДРА) / Кривой Рог, 2009. — 168 с.

Ссылки 
 Солониченко Алим Александрович.
 Солониченко Алим Александрович.

Похороненные в Кривом Роге
Выпускники учебных заведений Кривого Рога
Погибшие в боях Афганской войны (1979—1989)
Персоналии:Северный горно-обогатительный комбинат